Karapet Čaljan (* 7. srpna 1993 Gjumri) je arménský zápasník – klasik.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnuje od 10 let. Specializuje se na řecko-římský styl. V arménské mužské reprezentaci se pohybuje od roku 2013 ve váze do 74 kg jako reprezentační dvojka za Arsenem Džulfalakjanem. V roce 2016 prohrál s Džulfalakjanem nominaci na olympijské hry v Riu.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Arménii

Externí odkazy 
 Výsledky Karapeta Čaljana na uni-leipzig.de

Arménští klasici
Narození v roce 1993
Narození 7. srpna
Žijící lidé
Muži